Malý mlýnek může mít více významů:

mlýn
 Malý Mlýnek – Kochánov, okres Havlíčkův Brod
 Malý mlýnek (Bačkov) – okres Havlíčkův Brod
 Malý mlýnek (Dejvice) – Praha
 Malý mlýnek (Dubá) – okres Česká Lípa
 Malý mlýnek (Dvůr Králové nad Labem) – okres Trutnov
 Malý mlýnek (Palkovice) – okres Frýdek-Místek

obec
 Malý Mlýnek (Lipnička) – Lipnička, část města Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod